Das Design bezeichnet:

 einen gestalterischen Begriff (Bedeutung: „Entwurf“ oder „Formgebung“), siehe Design,
 als Geistiges Eigentum eine zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt, siehe Design (Schutzrecht)
 den dazugehörigen Beruf (mit Studium), siehe Designer
 Informatik
 Software Design,
 Skin (Computer),
 Webdesign
 in der Mathematik eine regelmäßige Blockplan-Struktur, siehe Design (Mathematik)
 im Qualitätsmanagement den gesamten Entwicklungsprozess eines Projekts

Kompositionen mit Design bzw. -design sind:

 Designgeschichte, eine wissenschaftliche Disziplin
 Designeffekt, ein Begriff aus der Statistik
 Forschungsdesign, die Grundlage einer wissenschaftlichen Untersuchung
 Intelligent Design, kreationistische Auffassung
 Open Design, ehemaliges italienisches Designstudio

Siehe auch:

 Portal:Design